Afromimus (que significa "imitador da África") é um gênero de dinossauro terópode da Formação Elrhaz do Cretáceo Inferior do Níger. Ele contém uma única espécie, A. tenerensis, batizada em 2017 por Paul Sereno a partir de partes da perna direita, vértebras e costelas encontradas no Deserto de Ténéré. Foi originalmente classificado em Ornithomimosauria, mas posteriormente foi considerado um membro de Abelisauroidea.

Classificação
As afinidades do Afromimus, foram testadas por Carrano et al. (2012) e Choiniere et al. (2012); e um enfocando especificamente a Ceratosauria, de Brissón Egli et al. (2016). As árvores filogenéticas mais parcimoniosas para as duas primeiras análises consideraram que Afromimus era um membro do Ceratosauria, agrupando-se com Masiakasaurus e Majungasaurus no primeiro e com Masiakasaurus no último. Finalmente, a adição de Afromimus à matriz centrada no Ceratosauria resultou em ele ser encontrado como parte do Noasauridae em uma politomia (grupo não resolvido). A árvore filogenética da análise é parcialmente replicada abaixo.

Diante desses resultados, Cerroni e colegas encaminharam Afromimus para Abelisauroidea, com provável posição nos Noasauridae. No entanto, eles o mantiveram como um táxon válido devido ao grande processo posterior da divisa e à extensão na qual a crista tibial da fíbula cobre a fossa fibular.

Terópodes
Dinossauros da África
Dinossauros do Cretáceo
Espécies fósseis descritas em 2017